9A steht für:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kroatien

9a ist:
 ein Schwierigkeitsgrad beim Klettern

Siehe auch:
 A9